То́мас Грайсс (; ) — немецкий хоккеист, вратарь. Обладатель Уильям М. Дженнингс Трофи 2019 года (совместно с Робином Ленером).

Задрафтован клубом «Сан Хосе Шаркс» в 2004 году в третьем раунде под общим 94-м номером. Дебютировал в НХЛ 13 января 2008 года в игре против Анахайм Дакс, в которой его команда проиграла в овертайме со счетом 4:3. Всего на 2009 год сыграл в НХЛ 3 игры, в двух играх выходил в качестве стартового голкипера.

Статистика

Международные выступления 

Хоккейные вратари
Хоккеисты Германии
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Ганновер Скорпионс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Обладатели Уильям М. Дженнингс Трофи